Lavatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lavatjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 711651-147794), sjö i Strömsunds kommun, 
Lavatjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712901-148140), sjö i Strömsunds kommun, 
Lavatjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Lavatjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (3,6 ha)
Lavatjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,

Se även
Lavtjärn, sjö i Bollebygds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn